Марко Симоновски:
 Симоновски, Марко (род. 1989) — македонский баскетболист.
 Симоновски, Марко (род. 1992) — македонский футболист.